David Lambert peut désigner plusieurs personnalités :
 David Lambert guitariste des Strawbs
 David Lambert (1974-), scénariste et réalisateur belge
 David Lambert (1992-), acteur américain
 David Lambert, astronome britanno-américain